

Aeronautica 
 Northrop Grumman B-2 Spirit – Un bombardiere strategico statunitense.

Astronomia 
 B2 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 B2 – codice vettore IATA di Belavia Belarusian Airlines
 B-2 – designazione degli aerei USA per Northrop Grumman B-2 Spirit

Didattica delle lingue 
 B2 – livello di competenza linguistica secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue

Sport 
 B2 – divisione del campionato di alcuni sport
 B2 – ipovedenti gravi, grado di disabilità della classificazione dell'International Paralympic Committee (IPC)

Altro 
 B2 – formato  –standard ISO 216 per la carta
 Vitamina B2 – riboflavina – sostanza appartenente al gruppo delle vitamine B
 B-2 – sottomarino sovietico della classe Foxtrot
 B2 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili